Apium glaucum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Apium glaucum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
glaucum